Dewitz steht für:
 Dewitz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dewitz (Adelsgeschlecht), uradlige Familie aus Mecklenburg und Pommern

Dewitz ist der Name folgender Orte:
 Dewitz (Lindetal), Ortsteil der Gemeinde Lindetal im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Dewitz (Altmärkische Höhe), Ortsteil der Gemeinde Altmärkische Höhe im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Dewitz (Taucha), Ortsteil der Stadt Taucha im Landkreis Nordsachsen in Sachsen